Камакура:
 Камакура — город на острове Хонсю в Японии.
 Период Камакура — исторический период в истории Японии с 1185 по 1333 год.
 Сёгунат Камакура —  японское военное правительство, существовавшее с 1192 по 1333 год.
 Камакура, Саюми (род. 1953) — японская поэтесса.